Shukrabad kan syfta på följande platser:

Iran 

 Shakūrābād, ort, Zanjan, 
 Shokūhābād, ort, Kurdistan, 

Robotskapade Iranförgreningar